St. Ledger (v. Leodegar) ist der Familienname folgender Personen:

 Barry St. Leger (oft auch St. Ledger) (1737–1789), britischer Offizier
 Sean St. Ledger (* 1984), englisch-irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 St. Leger